Normand Brathwaite (1958-), humoriste, animateur de télévision et de radio canadien ;
 Edward Kamau Brathwaite (1930-2020), poète barbadien ;
 Élizabeth Blouin-Brathwaite (1986-), chanteuse québécoise ;
 Fred Brathwaite (1972-), hockeyeur professionnel canadien ;
 Nicholas Brathwaite (1925-2016), homme politique grenadien ;
 Ryan Brathwaite (1988-), athlète barbadien ;
 Shane Brathwaite (1990-), athlète barbadien.

Voir aussi 
 Richard Brathwait (1588- 1673), poète anglais.